M50:

 Рассеянное скопление M50 — рассеянное скопление в созвездии Единорога
 M50 «Онтос» — противотанковая САУ США 1950-х годов
 М50 — дизельный двигатель
 BMW M50 - двигатель разработанный БМВ
 М-50 — стратегический бомбардировщик
 M50 — армейский американский противогаз.
 M50 — ирландская автотрасса, ведущая из Дублинского порта в Шанкилл.
 М-50 — французская 155-мм гаубица 1950-х гг.
 М50 — израильский танк.